

Фільми 
 «Опівнічні коханці» — французько-німецький фільм 1931 року режисера Аугусто Дженіна.
 «Опівнічні коханці» — французький драматичний фільм 1953 року режисера

Музика 
  — французька пісня (Les Amants De Minuit) з репертуару французької співачки  (1919—1998).